Potsjajna (metrostation) - metrostation in Kiev
 3441 Potsjajna - planetoïde
 Potsjajna (rivier) - zijrivier van de Djnepr
 Potsjajna (treinstation) - treinstation in Kiev